La expresión Terror Blanco puede designar periodos de represión, persecución o acciones violentas cometidas por fuerzas monárquicas o conservadoras como parte de una contrarrevolución. Puede referirse concretamente a:
 Terror Blanco en Francia: nombre que designa varios episodios de represión y terror llevados a cabo por los monárquicos contra sus oponentes.
 Terror Blanco en Rusia: periodo de violencia de masas y atrocidades contrarrevolucionarias perpetradas por el Ejército Blanco y los oponentes al gobierno soviético, durante la Guerra Civil Rusa. 
 Terror Blanco en Hungría: un periodo de dos años (1919-1921) de violenta represión contrarrevolucionaria por parte de bandas reaccionarias que intentaban borrar todo vestigio de la breve república comunista.
 Terror Blanco en Bulgaria, la represión contrarrevolucionaria ejercida contra la insurgencia comunista en el Reino de Bulgaria en 1923.
 Terror Blanco en España, nombre que designa en la historiografía no española a la represión franquista.
 Terror Blanco en Grecia, persecución del EAM-ELAS entre la firma del Tratado de Varkiza en febrero de 1945 y el inicio de la guerra civil griega en marzo de 1946.
 Terror Blanco en Taiwán, represión política ejercida entre 1949 y 1987 por el gobierno de la República de China (Kuomintang).